Finn peut faire référence à :

Patronyme 

 Édouard Finn (né en 1938), psychothérapeute belge ;
 Francis Finn (1859-1928), écrivain américain de livres pour la jeunesse ;
 Frank Finn (1868-1932), ornithologue britannique qui a donné son nom au tisserin de Finn ;
 John Finn (né en 1952), acteur américain ;
 Gilbert Finn (1920-2015), homme politique canadien ;
 Jerry Finn (1969-2008), producteur musical américain ;
 Liam Finn (né en 1983), chanteur australien, fils de Neil Finn ;
 Mali Finn (1938-2007), directrice de casting américaine ;
 :
 Mickey Finn (1947-2003), percussionniste britannique, membre du groupe T. Rex ;
 Mickey Finn ou Micky Finn, guitariste britannique ayant joué notamment avec Nino Ferrer et Jacques Higelin et cousin du précédent.
 Moss Finn (né en 1957), rugbyman irlandais ;
 Neil Finn (né en 1958), chanteur néo-zélandais, membre des groupes Split Enz et Crowded House et père de Liam Finn ;
 Simon Finn (né en 1951), musicien britannique ;
 Simone Finn, baronne Finn (1968-), femme d'affaires et femme politique britannique ;
 Steven Finn (né en 1966), hockeyeur canadien ;
 Tim Finn, pianiste néo-zélandais, membre du groupe Crowded House et frère de Neil Finn.

Toponyme 
 La Finn, rivière du comté de Donegal en République d'Irlande et dans le comté de Tyrone en Irlande du Nord.

Personnages légendaires 
 Eber Finn, roi légendaire d'Irlande ;
 Finn Mac Cumaill, héros légendaire celte ;
 Finn Folcwalding, roi légendaire de Frise ;

Fiction 
 Huckleberry Finn, personnage créé par l'écrivain Mark Twain ;
 Riley Finn, personnage de la série télévisée Buffy contre les vampires ;
 Mon ami Finn, film canadien réalisé par Mark Jean en 2008 ;
 Finn est un personnage de Adventure Time ;
 Finn Collins est un personnage de The 100.
 Finn Mikaelson est un personnage de The Originals (série télévisée). 
 Finn est un personnage de Star Wars.

Autres 
 Finn, berger allemand, né en 2009, qui a servi comme chien policier en Angleterre ;
 un Finn, voilier, dériveur léger de compétition à un équipier ;
 un Mickey Finn, nom donné à une boisson, généralement alcoolisée, dans laquelle a été versée une drogue, à l'insu de celui qui la consomme.

Homonymie de patronyme